Carona ou Carapato na telefonia é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Refere-se a um adaptador que se coloca na entrada do telefone para dividir a entrada de som em duas vias. 
Ele é binaural ou seja o aparelho tem dois fones de ouvido ou receivers, sendo o primeiro com a capacidade de conversação (falar e escutar) enquanto o outro apenas para o acompanhamento, usado para treinamento de operadores em centrais telefonicas.

Ver também
 Dummy head
 Headphone

Telefonia
Central de atendimento telefônico